Morten Larsen (født 1987) er dansk arkæolog og museumsmand.

Han er cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet i 2015 på en afhandling om dansk klosterarkæologi. 

Efter en mængde ansættelser på flere danske museer har han siden 2016 været afdelingsleder for arkæologien på Vendsyssel Historiske Museum. I 2017 var han tillige konstitueret som museets direktør.

Kilder og henvisninger

Arkæologer fra Danmark
Museumsfolk fra Danmark